Boucard est un patronyme porté notamment par :

 Adolphe Boucard (1839-1905), ornithologue français ;
 Daniel Boucard (1947-), écrivain et illustrateur français ;
 Ian Boucard (1988-), homme politique français.
 Maurice Boucard (1922-2007), artiste français